Marivole est une maison d’édition française créée en 2012 par Christophe Matho.

Histoire 
La marque Marivole est utilisée la première fois pour la publication de Gusse, le manuscrit oublié de l’écrivain François Barberousse.

Lors de sa création, Marivole est un département des Éditions CPE. Marivole devient un département de Ramsay lorsque les Éditions CPE sont rachetées par cet éditeur parisien. Le siège de Marivole initialement installé à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher intègre les locaux de Ramsay au 222, Boulevard Pereire à Paris.

La distribution passe de SODIS à Ramsay Diffusion.

Collections 
Initialement ancré dans le roman de terroir, Marivole s’est progressivement ouvert vers d’autres genres littéraires proposant un catalogue intégrant des romans aux contenus très variés, allant jusqu’à la littérature blanche en 2018 avec les arrivés de Michel Philippo et Alain Gerber. Jusqu’en 2014 la maison a également publié des beaux livres.

Parmi les  littéraires, on peut citer : Le P’tit Berlaudiot de Serge Camaille, Femme de Robe de Michèle Dassas, La Tentation du présent de Patrick Cavenair, ou Pisseur au vent de Cherif Zananiri.

Les auteurs 

 Gérard Boutet 
 Pierre-Jean Brassac 
 Serge Camaille
 Eric Yung
 Joseph Vebret
 Antonin Dusserre
 François Barberousse
 Alain Gerber
 Aurore Py
 Michel Benoit
 Eliane Aubert-Colombani
 Germain Rallon
 Michèle Dassas
 Patrick Cavenair
 Michel Philippo
 Maud Brunaud
 René Bruneau
 Alain Lebrun
 Chantal Forêt
 Cherif Zananiri
 Jean-Pierre Croisier
 René Pagis
 Virna Lorentz
 Didier Callot
 Guillaume Trotignon
 Claude Ferrieux 
 Jean-Claude Fournier

Articles connexes 
 Ramsay Éditions
 Groupe Vilo (Groupe Ramsay)
 Éditions CPE

Notes et références

Liens externes 

 

Maison d'édition ayant son siège à Paris